

Patronymes 

 Rogal Dorn, personnage fictif de Warhammer 40,000.
 Kate Rogal, actrice américaine.
 , auteur allemand.

Toponymes 

En , Rogal désigne :
 Rogal, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.

Voir aussi 
 
 Sophie Rogall (née en 1983), actrice allemande.